Andīmeshk kan syfta på följande platser:

Iran 

 Andimeshk, kommunhuvudort, Khuzestan, 
 Shahrestān-e Andīmeshk, kommun, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar